Parlamentswahlen in Polen

Parlamentswahl in Polen 1919 am 26. Januar 1919
Parlamentswahl in Polen 1922 am 5. November 1922
Parlamentswahl in Polen 1928 am 4. März 1928
Parlamentswahl in Polen 1930 am 16. November 1930
Parlamentswahl in Polen 1935 am 8. September 1935
Parlamentswahl in Polen 1938 am 6. November 1938
Parlamentswahl in Polen 1947 am 19. Januar 1947
Parlamentswahl in Polen 1952 am 26. Oktober 1952
Parlamentswahl in Polen 1957 am 20. Januar 1957
Parlamentswahl in Polen 1962 am 16. April 1961
Parlamentswahl in Polen 1967 am 30. Mai 1965
Parlamentswahl in Polen 1969 am 1. Juni 1969
Parlamentswahl in Polen 1972 am 19. März 1972
Parlamentswahl in Polen 1976 am 21. März 1976
Parlamentswahl in Polen 1980 am 23. März 1980
Parlamentswahl in Polen 1985 am 13. Oktober 1985
Parlamentswahl in Polen 1989 am 4. Juni 1989 und 18. Juni 1989
Parlamentswahl in Polen 1991 am 27. Oktober 1991
Parlamentswahl in Polen 1993 am 19. September 1993
Parlamentswahl in Polen 1997 am 25. September 1997
Parlamentswahl in Polen 2001 am 23. September 2001
Parlamentswahl in Polen 2005 am 25. September 2005
Parlamentswahl in Polen 2007 am 21. Oktober 2007
Parlamentswahl in Polen 2011 am 9. Oktober 2011
Parlamentswahl in Polen 2015 am 25. Oktober 2015
Parlamentswahl in Polen 2019 am 13. Oktober 2019

siehe auch
Sejm